La Top Teams Cup 2000-2001 è la 30ª edizione del secondo torneo pallavolistico europeo per importanza dopo la Champions League, la prima con questa denominazione, ed è stata organizzata come di consueto dalla Confédération Européenne de Volleyball (CEV).
Hanno partecipato a questa edizione 41 squadre provenienti da 29 Federazioni diverse.
Il torneo è stato vinto dal SC Espinho, alla sua prima affermazione in questa manifestazione.
Si tratta della prima vittoria di una squadra portoghese in questa competizione.

Formula

La formula prevede 4 fasi:
Qualification phase: 24 squadre si affrontano in gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta.
Maine phase – fase a gironi: le 12 squadre vincenti più 17 qualificate di diritto vengono divise in 8 gironi, 3 da 3 squadre e 5 da 4 squadre, disputati con la formula del girone all'italiana.
Maine phase – quarti di finale: le prime classificate di ogni girone si affrontano in gare di andata e ritorno.
Final four: disputata a Ereğli (Turchia), prevede Semifinali, Finale per il 3º e 4º posto e Finale per il 1º e 2º posto, con gare di sola andata.

Squadre partecipanti

Suddivisione per federazioni
 2 squadre

1 squadra

Squadre ammesse alla Qualification Phase

 OK Kakanj
 Medikémia Szeged
 Studenti Tirana
 
 Speranta Kishinev
 Petrochema Dubova
 Teuta Durres
 Midia Navodari
 Pafiakos Paphos
 
 New Salamis Famagusta
 Volley Amriswil

 Volley Bartréng
 Quadriga Salzburg
 Volley 80 Pétange
 Salonit Anhovo Kanal
 HIK Aalborg
 Crvena Zveda Galax Beograd
 ESS Falk Pärnu
 Keski-Savon Pateri Varkaus
 Kommunalik Grodno
 PCSK Riga
 DHG Odense
 Mosjøen VBK

Squadre ammesse alla Maine Phase

 Azot Cherkasy
 Go Pass Brabant Lennik
 Vojvodina Novolin Novi Sad
 SC Espinho
 Petrom Ploiesti
 KuPS Volley Kuopio
 
 
 

 Kometa Kaposvar
 
 Erdemirspor Eregli
 Matador Puchov
 Stilon Gorzów
 Concordia Näfels
 Castêlo da Maia GC
 Unicaja Almería
 Rabotnicki Fersped Skopje

Qualification phase - 1st round

Maine phase - fase a gironi

Risultati

Classifiche

Quarti di finale

Final Four
La Final Four si è disputata a Ereğli (Turchia) .

Collegamenti esterni
 

 2000-2001
Pallavolo nel 2000
Pallavolo nel 2001